

I Miss You 
La frase I Miss You traducible del inglés como "te echo de menos/te extraño" ha sido el título de varias composiciones:

Canciones:

 "I Miss You" de Aaliyah;
 "I Miss You" de Aaron Hall de 1994;
 "I Miss You" de Basshunter de 2008;
 "I Miss You" de Beverley Craven de 1999;
 "I Miss You" de Beyoncé de 2011;
 "I Miss You" de Björk de 1995;
 "I Miss You" de Blink-182 de 2003;
 "I Miss You" de Clean Bandit de 2017.
 "I Miss You" de Coldrain;
 "I Miss You" de Darren Hayes de 2003;
 "I Miss You" de DMX de 2002;
 "I Miss You" de Incubus de 1999;
 "I Miss You" de Klymaxx de 1985;
 "I Miss You" de Miley Cyrus de 2007;
 "I Miss You" de Monifah de 1995; 
 "I Miss You" de Randy Newman;
 "I Miss You" de Sara Paxton;
 "I Miss You" de Simple Plan;

Películas:
 I Miss You (título original Imgeuliwo) - película surcoreana del 1970.

Miss You 
La frase Miss You traducible del inglés como "echar de menos/extrañar" ha sido el título de varias composiciones:

Canciones:
 "Miss You", canción de Foster the People del 2011 
 "Miss You", canción de Aaliyah;
 "Miss You", canción de Kashmir, banda danesa;
 "Miss You", canción de Mariah Carey;
 "Miss You", canción de MYMP del álbum Soulful Acoustic del 2003;
 "Miss You", canción de The Rolling Stones;
 "I Miss You", canción de TVXQ

Obra:
 Miss You, obra de David Auburn.

en:Miss You
it:I Miss You